tętnica szyjna wspólna
 tętnica szyjna wewnętrzna
 tętnica szyjna zewnętrzna